Lo stadio Aldo Olivieri anche noto con il nome Sinergy Stadium, è un impianto sportivo comunale di Verona. Costruito nel 1990, può ospitare  spettatori. L'impianto è dotato di 4 spogliatoi per le squadre, infermeria, sala antidoping, sala stampa, piccola palestra, bar, press room, vip room. Nel 2022 è stato sostituito il terreno di gioco con un manto sintetico di ultima generazione FIFA-Pro. Le tribune sono state dotate di 2.800 poltroncine numerate.

Ospita gli incontri interni della squadra di calcio femminile dell'Hellas , che milita nel campionato di Serie A e precedentemente dell'; dal 2017 al 2019 ha ospitato anche gli incontri del , poi , sempre nella massima serie femminile.

Vi svolgono partite e allenamenti anche squadre giovanili maschili e femminili di Hellas Verona.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Impianti sportivi di Verona
AGSM Verona Calcio Femminile
ChievoVerona Valpo